Sorja (; , deutsch sinngemäß „Morgenröte“) ist eine Ansiedlung im Westen der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit 827 Einwohnern (2012). Bis 2016 hieß die Ortschaft Sorja Komunismu (ukrainisch ).

Die 1927 gegründete Ortschaft liegt im Zentrum des Rajon Pjatychatky nahe der Fernstraße M 04/ E 50 und grenzt im Westen an das Rajonzentrum Pjatychatky. Die nächstgrößere Stadt Schowti Wody befindet sich 25 km südwestlich von Sorja.

Landratsgemeinde 
Sorja ist das administrative Zentrum der am 21. Januar 1987 gegründeten Landratsgemeinde Sorjanska.
Die gesamte Fläche der Gemeinde beträgt 77,8499 km² bei einer Einwohnerzahl von 1.630 Bewohnern (2012). Die Bevölkerungsdichte der Landratsgemeinde beträgt 22 Einwohner pro km².

Zur Landratsgemeinde Sorjanska gehören noch die Dörfer:
 Kassyniwka (ukrainisch , russisch / ) mit 152 Einwohnern
 Ossykuwate (ukrainisch , russisch / ) mit 527 Einwohnern
 Petriwka (ukrainisch , russisch / ) mit 10 Einwohnern
 Selenyj Luh (ukrainisch , russisch / ) mit 23 Einwohnern
sowie die Ansiedlung
 Awanhard (ukrainisch , russisch / ) mit 91 Einwohnern

Bevölkerungsentwicklung

Quellen 
 Administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 Offizielle Seite der Landratsgemeinde auf der Webpräsenz des Rajon (ukrainisch)

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Pjatychatky